Rio Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Segura (vattendrag i Spanien, lat 38,11, long -0,64), 
 Río Segura (vattendrag i Spanien, Aragonien), Provincia de Teruel, 
 Rio Segura (periodiskt vattendrag i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar